Божурица може да се отнася за:
 Божурица – село в община Долна Митрополия, област Плевен;
 Божурица – местност и курортен комплекс край с. Синаговци, община Видин, област Видин, където са разположени:
 туристическа хижа „Божурица“,
 хотел-ресторант „Божурица“ и почивни станции;
 „Божурица“ – язовир в района на м. Божурица, Видинско.